Z gr. Σοφία (Sophia) – Mądrość. Kościoły noszące wezwanie Mądrości Bożej nazywane są także Sofijskimi lub św. Sofii. 
 Sobór Mądrości Bożej w Kijowie
 Sobór Sofijski w Nowogrodzie Wielkim